Der German Grand Prix (GGP) ist eine deutsche Turnierserie im Dreiband-Karambolage an der ausschließlich deutsche Spieler teilnehmen können. Sie dient, unter anderem, zur Teilnahmeberechtigung an den Deutschen Meisterschaften (DDM). Im Juli 2012 wurde der Grand Prix aus finanziellen Mitteln eingestellt. Nach vielfachen Forderungen seitens der Spieler kündigte die Deutsche Billard-Union (DBU) an ab Mai 2018 den GGP zunächst mit drei Turnieren wiederzubeleben.

Geschichte 
Der GGP wird seit der Saison 1989/90 ausgetragen. Es wurden jährlich zwischen drei (1999) und neun (1992) Turniere gespielt. Die Grand-Prix-Saison begann nach der Deutschen Dreiband-Meisterschaft (DDM) und endet vier Wochen vor der nächsten Meisterschaft, die seit 2003 im Herbst stattfindet. Nach dem letzten Turnier der Saison wird der Gesamtsieger des Grand Prix ermittelt (aus der GGP-Rangliste ohne DDM). Die Spieler die sich nicht über die Landesmeisterschaft für die DDM qualifizieren konnten war dies eine Motivation am GGP teilzunehmen und sich darüber noch nachträglich für die DDM zu qualifizieren. Zur GGP-Qualifikation muss ein Spieler aber an mindestens 50 % der Turniere teilgenommen haben. Veranstaltungsorte sind die Vereinsheime der Veranstalter. Zeitweise haben über einhundert Spieler innerhalb einer Turnierserie teilgenommen.

Die Saison 2018 sah ein Qualifikationsturnier für die DM vor. Dies sollte in Witten stattfinden. Der 3-teilige GGP ersetzte diese Qualifikation.

Die Grand-Prix-Rangliste 
Während einer GGP-Saison war die jeweils aktuelle GGP-Rangliste von entscheidender Bedeutung für die Melde- und Setzliste des nächsten GP-Turniers. In der Rangliste wird das älteste Ergebnis der vergangenen Saison zum Streichergebnis. So wird z. B. beim ersten Turnier der aktuellen Saison das Ergebnis des ersten GGP der Vorsaison aus der Wertung herausgenommen. Werden in der laufenden Saison weniger GGPs ausgetragen als in der Vorsaison, fallen nach dem ersten GGP der neuen Saison entsprechend mehr GGPs der Vorsaison aus der Wertung. Wird in der laufenden Saison mehr Turniere mehr gespielt als in der Vorsaison – z. B. sieben statt sechs in der Vorsaison –, wird der siebte GGP in die Wertung übernommen, ohne dass diesem ein Streichresultat aus der Vorsaison gegenübersteht.

Modus

Bis 2012

Seit 2018 
Zum Neustart des GGP wurden die Regeln angepasst.

 Der Ausrichter muss über mindestens vier Machbillards mit zugelassenem Tuch verfügen.
 Zur Kostendeckung des Ausrichters ist von jeden Teilnehmer ein Startgeld von 25 € zu entrichten.
 Die Spieleranzahl wurde von 16 auf maximal 24 angehoben.
 Gespielt wird in der Vorrunde in Dreiergruppen (Gruppen A–H).
 Spieldistanzen:
 Gruppe: Round Robin / K.-o.-System, 30 Punkte oder 40 Aufnahmen mit Nachstoß
 Finalrunde: 30 Punkte oder 40 Aufnahmen ohne Nachstoß
 Shot Clock: 40 Sekunden mit 2 Time-outs je Spieler und Spiel

 Die Plätze 1–3 der GGP-Rangliste nach dem letzten Turnier erhalten einen Startplatz zur DM, sofern sie mindestens an 50 % der Turniere teilgenommen haben.
 Der Gesamtsieger erhält auf Wunsch eine Meldung über die Meldeliste der DBU zu einem der folgenden Dreiband-Weltcups.

Ranglistenpunkte und Boni

Bis 2012

Ergebnisse

Bis 2012

Seit 2018

Rangliste 2018

Rangliste 2019

Seit 2022

Rangliste 2022

Weblinks 

 German Grand Prix Dreiband 2018 mit drei Turnieren

Einzelnachweise 

Karambolageturnier

 

Gegründet 1990

Billardturnier in Deutschland